Pinguininsel heißen:

 Penguin Island (Namibia), eine der Pinguininseln vor Namibia
 Île des Pingouins, eine der Crozetinseln

Siehe auch:
 Qi’’e Dao (deutsch Pinguininsel) vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Pinguin-Inseln (Inselgruppe)
 Penguin Island (engl.)
 Die Insel der Pinguine